Сезон 2011/2012 годов для грозненского «Терека» был четвёртым подряд, который клуб провёл в Российской футбольной премьер-лиге, заняв по его итогам 11-е место. В Кубке России клуб добрался до четвертьфинала, где проиграл нижегородской «Волге»  в дополнительное время.

После окончания сезона 2010 года срок контракта тренера Анатолия Байдачного с «Тереком» истёк. Предполагалось, что его место займёт Виктор Муньос. Однако Муньос отказался от этого соглашения. 18 января 2011 года клуб возглавил Рууд Гуллит. Принять предложение «Терека» Рууду посоветовал бывший главный тренер сборной России, Гус Хиддинк. 14 июня 2011 года «Терек» расторг контракт с Гуллитом за то, что «под его руководством команда в текущем сезоне выступила с исключительно плохими результатами». Перед увольнением Гуллит был подвергнут резкой критике на официальном сайте клуба. Исполняющим обязанности тренера был назначен Иса Байтиев. 27 сентября 2011 года новым тренером «Терека» стал Станислав Черчесов.

Трансферы

Зима 2010-2011 годов 

Пришли

Ушли

Лето 2011 года 

Пришли

Ушли

Зима 2011-2012 годов 

Пришли

Ушли

Соревнования

Российская премьер-лига

Матчи

Итоговая таблица

Игры на выбывание

Матчи

Кубок России

Статистика

Выходы на поле и голы 

|-
|colspan="14"|Игроки, появившиеся в «Тереке» или покинувшие его по ходу сезона:

|}

Бомбардиры

Дисциплинарные взыскания

Состав

Примечания 

Терек Грозный
Терек Грозный
Сезоны ФК «Ахмат»